Albert de Klerk (1917–1998), Nederlands componist en organist
 Cornelis Johannes Maria de Klerk C.J.M. de Klerk (1903-2001), Onderzoeker en Pater
 Cornelis R. de Klerk (1873-1953), Nederlands literatuurhistoricus
 Dirk de Klerk (1852–1920), Nederlands politicus
 Frederik Willem de Klerk (1936-2021), voormalig president van Zuid-Afrika
 Gerry de Klerk (1943), Canadees zakenman
 Michel de Klerk (1884–1923), Nederlands architect
 Peter de Klerk (1935), voormalig Formule 1-coureur uit Zuid-Afrika 
 Reinier de Klerk (1710–1780), Nederlands koloniaal ambtenaar
 Thom de Klerk (1912–1966), Nederlands fagottist
 Willem de Klerk (1800–1876), Nederlands kunstenaar